

Geografia 
Haedo – comune della provincia di Buenos Aires in Argentina

Persone 
Diego Haëdo – arcivescovo cattolico spagnolo
Eduardo Víctor Haedo – politico uruguaiano, presidente dell'Uruguay
Juan José Haedo – ex ciclista su strada argentino
Lucas Sebastián Haedo – ciclista su strada argentino
Nelson Haedo Valdez – calciatore paraguaiano